Die Tashkent Open 2014 waren die 16. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 6. bis zum 13. September 2014 gleichzeitig mit der Coupe Banque Nationale 2014 in Québec und den Prudential Hong Kong Tennis Open 2014 in Hongkong statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Bojana Jovanovski und im Doppel die Paarung Tímea Babos/Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation 
In der Qualifikation wurden vom 6. bis 7. September vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel ausgespielt.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Taschkent